Iberl steht für:

 Gaststätte Iberl
 Iberl-Bühne